ITK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Itokama (Papua Nuova Guinea)
 itk – codice ISO 639-3 della lingua giudeo-italiana